Бисли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бисли, Стив (род. 1951) — австралийский актёр.
 Бисли, Эллис (род. 1954) — американская актриса кино и телевидения, также актриса озвучивания.